Ленски (; ) — фамилия. Известные носители:
 Ленски, Арно фон (1893—1986) — немецкий военачальник, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, военный и политический деятель ГДР, генерал-майор.
 Ленски, Джейкоб (род. 1988) — канадский и чешский футболист, полузащитник.
 Ленски, Джерард (1924—2015) — американский социолог.
 Ленски, Ричард (род. в 1956) — американский эволюционный биолог

См. также
 Ленский